Хроват () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Хроват, Иван (1915—1970) — югославский словенский военный и общественный деятель.
 Хроват, Уршка (род. 1974) — словенская горнолыжница.